«Барышня и мышка» (, 1913) — американский короткометражный художественный фильм Дэвида Гриффита.

Сюжет 
Вводный эпизод знакомит нас с домом скромного торговца и его семьей. Далее мы переносимся в обстановку богатого дома. В саду молодая девушка флиртует с мужчиной и целуется с ним. За этим наблюдает её жених (главный герой). В отчаянии он покидает сад. У калитки молодой человек наталкивается на двух бродяг, мирно спящих в тени. В следующих кадрах показываются трое путников уходящих из города. По дороге, в небольшой деревушке молодой человек почувствовал недомогание и нашёл приют в семье скромного лавочника. Дочь лавочника — воплощение всех добродетелей. Он, наблюдая за нею, видит, что она настолько добра, что не способна причинить зла даже мышонку.
Покидая гостеприимный дом, молодой человек решает вернуться сюда и жениться на дочери лавочника. Все заканчивается браком.

Художественные особенности 
Сцена в саду интересна тем, что молодой человек был снят со спины. Это было сделано для того, чтобы ввести зрителей в заблуждение: когда в следующих кадрах показываются трое путников, зрители не должны знать, кто из них богатый молодой человек.
Ключевая сцена фильма – дочь торговца должна утопить попавшего в мышеловку мышонка, но она не может на это решиться и выпускает его на свободу. Гриффит вводит в этом эпизоде много крупных планов. Это помогает передать борьбу чувств, нерешительность, волнение и твердость принятого решения.
В финальной сцене Гриффит помещает героев в дверях таким образом, что их лица зрителям не видны. В кадре только часть фигур девушки и юноши, их плечи, кисти рук. Все объяснение происходит с помощью красноречивых жестов.

В ролях 
 Лиллиан Гиш — дочь торговца
 Лайонел Берримор
 Гарри Хайд — богач, бродяга
 Дороти Гиш
 Кейт Тонкрай — тётя
 Роберт Харрон — молодой друг
 Адольф Лестина — врач
 Генри Вольтхолл — участник в сцене в саду
 Виола Барри — участник в сцене в саду
 Джекил Ланое — участник в сцене в саду
 Мэй Марш
 Франк Опперман
 Волтер Робинсон

Интересные факты 

 Лиллиан Гиш до съемок у Гриффита никакой театральной подготовки не имела. Она, как и её сестра Дороти Гиш, пришла к Гриффиту прямо со школьной скамьи (их рекомендовала Мэри Пикфорд, знавшая обеих с детства).

Источники 
 В. Комаров. История зарубежного кино. Том 1. Немое кино. — М.: «Искусство», 1965.

См. также 
 Выход рабочих с фабрики
 Большое ограбление поезда (фильм, 1903)
 Жизнь американского пожарного

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Короткометражные фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Немые фильмы США
Фильмы США 1913 года